Sperchon är ett släkte av kvalster. Sperchon ingår i familjen Sperchonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Sperchon